In un giorno qualunque – singolo di Marco Mengoni, contenuto in Re matto live
In un giorno qualunque – singolo di Noemi contenuto in RossoNoemi - 2012 Edition, scritto da Marco Ciappelli e Alessandra Flora
 In un giorno qualunque – libro edito per la Giulio Perrone Editore